Ruch 23 Marca
 Messier 23
 M23 – amerykańska mina chemiczna
 m23 – program komputerowy dla administratorów sieci

Transport 
 M23 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 M23 – dawne oznaczenie rosyjskiej drogi R255